Prager Prozess steht für:

 Slánský-Prozess gegen Mitglieder der KSČ (1952) 
 Prozesse gegen die Unterzeichner der Charta 77 (ab 1977)